Уссурі́йська ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах деяких країн. Назва на честь річки Уссурі.

Уссурійська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Уссурійська вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Колишні назви:
 Уссурійська вулиця — колишня назва вулиці Зеленого Клину у місті Київ.
 Уссурійська вулиця — колишня назва вулиці Миколи Хвильового у місті Кривий Ріг.

Уссурійська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Уссурійська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Уссурійська вулиця — вулиця в місті Перм.
 Уссурійська вулиця — вулиця в місті Самара.

Уссурійська вулиця — вулиця в місті Алмати

Вулиці